FNJ est un sigle qui peut désigner :
 Front national de la jeunesse, un mouvement de jeunesse affilié au Front national ;
 Fonds national juif, un fonds qui possède et gère plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres en Israël ;
 Front national des juristes, un mouvement de résistance français durant la Seconde Guerre mondiale.

FNJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Sunan, l'aéroport de Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports